Xingfu bezeichnet:

 Xingfu (Xiangfang) (幸福镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiangfang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingfu (Yun) (幸福镇), Großgemeinde im Kreis Yun in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xingfu (Aihui) (幸福乡), Gemeinde im Stadtbezirk Aihui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingfu (Huarong) (幸福乡), Gemeinde im Kreis Huarong in der chinesischen Provinz Hunan
 Xingfu (Langxi) (幸福乡), Gemeinde im Kreis Langxi in der chinesischen Provinz Anhui
 Xingfu (Muchuan) (幸福乡), Gemeinde im Kreis Muchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xingfu (Nanguan) (幸福乡), Gemeinde im Stadtbezirk Nanguan in der chinesischen Provinz Jilin
 Xingfu (Ningnan) (幸福乡), Gemeinde im Kreis Ningnan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xingfu (Santai) (幸福乡), Gemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xingfu (Taibus-Banner) (幸福乡), Gemeinde im Taibus-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Xingfu (Shuangcheng) (幸福满族乡), Nationalitätengemeinde der Manju im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingfu (Dujiangyan) (幸福街道), Straßenviertel der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xingfu (Gangzha) (幸福街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gangzha in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xingfu (Hulan Ergi) (幸福街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hulan Ergi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xingfu (Sucheng) (幸福街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sucheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xingfu (Taobei) (幸福街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Xingfu (Wanli) (幸福街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanli in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xingfu (Zhifu) (幸福街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhifu in der chinesischen Provinz Shandong